Старики:

 Старики — род птиц семейства чистиковые

Населённые пункты 
Белоруссия
 Старики — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия
 Старики — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Старики — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Старики — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

Украина
 Старики — село в Гороховском районе Волынской области.
 Старики — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Старики — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Старики — село в Рокитновском районе Ровненской области.

Фильмы 
 «Старики-разбойники »— советский фильм 1971 года.
 «Старики» — российский минисериал из четырёх фильмов 2010 года.
 «В бой идут одни "старики"» — советский художественный фильм 1973 года.

Книги 
 «Старики» — автобиографический роман о Вьетнамской войне.

См. также 
 
Дом отдыха «Старики»